Вулиця Петра Сагайдачного (також вулиця Гетьмана Петра Сагайдачного, вулиця Гетьмана Сагайдачного, вулиця Сагайдачного) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Гетьмана Петра Сагайдачного 
 Вулиця Гетьмана Петра Сагайдачного — в місті Світловодськ

Вулиця Гетьмана Сагайдачного 
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Апостолове
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Біла Церква
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Білопілля
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Березань
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Васильків
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Вінниця
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в смт Вороніж
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Гайсин
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Жмеринка
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Ізмаїл
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Кам'янське
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Каховка
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Корюківка
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Кропивницький
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Луцьк
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Мелітополь
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Миколаїв
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Могилів-Подільський
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Нікополь
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Новоград-Волинський
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Олевськ.
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Оріхів
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Полтава
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Прилуки
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Рівне
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Снігурівка
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Тернопіль
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Херсон
 Вулиця Гетьмана Сагайдачного — в місті Черкаси

Вулиця Петра Сагайдачного 
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Богуслав
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Борщів
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Бучач
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Василівка
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Виноградів
 Вулиця Петра Сагайдачного — в смт Високопілля
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Волочиськ.
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Городище
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Дрогобич
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Дубляни
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Дубно
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Жовті Води
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Золочів Львівської області
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Ірпінь
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Калуш
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Київ
 Вулиця Петра Сагайдачного — в смт Колки
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Конотоп
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Корець
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Костопіль
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Краматорськ
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Красилів.
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Лебедин
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Мала Виска
 Вулиця Петра Сагайдачного — в смт Меденичі
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Надвірна
 Вулиця Петра Сагайдачного — в смт Немирів Львівської області
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Новоукраїнка
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Павлоград
 Вулиця Петра Сагайдачного — в смт Підбуж
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Скадовськ
 Вулиця Петра Сагайдачного — в смт Славське
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Сновськ
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Сокаль
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Старокостянтинів
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Стрий
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Тараща
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Трускавець
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Фастів
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Хотин
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Христинівка
 Вулиця Петра Сагайдачного — в смт Шкло
 Вулиця Петра Сагайдачного — в місті Яворів

Вулиця Сагайдачного 
 Вулиця Сагайдачного — в місті Баштанка
 Вулиця Сагайдачного — в місті Белз
 Вулиця Сагайдачного — в місті Бережани
 Вулиця Сагайдачного — в місті Березне
 Вулиця Сагайдачного — в місті Бершадь
 Вулиця Сагайдачного — в місті Біляївка
 Вулиця Сагайдачного — в смт Благодатне Волинської області
 Вулиця Сагайдачного — в смт Богородчани
 Вулиця Сагайдачного — в місті Болехів
 Вулиця Сагайдачного — в місті Борислав
 Вулиця Сагайдачного — в місті Бориспіль
 Вулиця Сагайдачного — в місті Броди
 Вулиця Сагайдачного — в смт Брошнів-Осада
 Вулиця Сагайдачного — в місті Бурштин
 Вулиця Сагайдачного — в місті Буськ
 Вулиця Сагайдачного — в смт Васильківка
 Вулиця Сагайдачного — в смт Великий Бичків
 Вулиця Сагайдачного — в місті Великі Мости
 Вулиця Сагайдачного — в місті Верхівцеве
 Вулиця Сагайдачного — в місті Вижниця
 Вулиця Сагайдачного — в місті Винники
 Вулиця Сагайдачного — в місті Вишневе
 Вулиця Сагайдачного — в смт Віньківці
 Вулиця Сагайдачного — в місті Володимир-Волинський
 Вулиця Сагайдачного — в смт Гвіздець
 Вулиця Сагайдачного — в місті Гнівань
 Вулиця Сагайдачного — в смт Голованівськ
 Вулиця Сагайдачного — в місті Городище
 Вулиця Сагайдачного — в місті Городок Львівської області
 Вулиця Сагайдачного — в смт Гусятин
 Вулиця Сагайдачного — в місті Деражня
 Вулиця Сагайдачного — в місті Дніпро
 Вулиця Сагайдачного — в смт Добротвір
 Вулиця Сагайдачного — в місті Дружківка
 Вулиця Сагайдачного — в місті Дунаївці
 Вулиця Сагайдачного — в місті Заліщики
 Вулиця Сагайдачного — в місті Запоріжжя
 Вулиця Сагайдачного — в місті Заставна
 Вулиця Сагайдачного — в місті Збараж
 Вулиця Сагайдачного — в смт Зеленівка
 Вулиця Сагайдачного — в місті Знам'янка
 Вулиця Сагайдачного — в місті Золотоноша
 Вулиця Сагайдачного — в місті Ізюм
 Вулиця Сагайдачного — в місті Ізяслав
 Вулиця Сагайдачного — в місті Іллінці
 Вулиця Сагайдачного — в місті Ірпінь
 Вулиця Сагайдачного — в місті Кагарлик
 Вулиця Сагайдачного — в місті Калуш
 Вулиця Сагайдачного — в смт Кельменці
 Вулиця Сагайдачного — в місті Ківерці
 Вулиця Сагайдачного — в місті Кіцмань
 Вулиця Сагайдачного — в смт Клевань
 Вулиця Сагайдачного — в місті Ковель
 Вулиця Сагайдачного — в місті Кодима
 Вулиця Сагайдачного — в смт Козова
 Вулиця Сагайдачного — в місті Козятин
 Вулиця Сагайдачного — в місті Коломия
 Вулиця Сагайдачного — в місті Копичинці
 Вулиця Сагайдачного — в місті Коростень
 Вулиця Сагайдачного — в місті Кременчук
 Вулиця Сагайдачного — в місті Кривий Ріг
 Вулиця Сагайдачного — в смт Куликів
 Вулиця Сагайдачного — в смт Кушугум
 Вулиця Сагайдачного — в смт Летичів
 Вулиця Сагайдачного — в місті Липовець
 Вулиця Сагайдачного — в місті Львів
 Вулиця Сагайдачного — в смт Любешів
 Вулиця Сагайдачного — в смт Мала Дівиця
 Вулиця Сагайдачного — в смт Маневичі
 Вулиця Сагайдачного — в місті Миколаїв Львівської області
 Вулиця Сагайдачного — в смт Млинів
 Вулиця Сагайдачного — в місті Монастириська
 Вулиця Сагайдачного — в місті Мостиська
 Вулиця Сагайдачного — в місті Немирів
 Вулиця Сагайдачного — в місті Нова Каховка
 Вулиця Сагайдачного — в місті Новий Розділ
 Вулиця Сагайдачного — в місті Нововолинськ
 Вулиця Сагайдачного — в смт Обертин
 Вулиця Сагайдачного — в місті Острог
 Вулиця Сагайдачного — в місті Підволочиськ
 Вулиця Сагайдачного — в місті Підгородне
 Вулиця Сагайдачного — в місті Покровськ
 Вулиця Сагайдачного — в місті Пологи
 Вулиця Сагайдачного — в смт Поморяни
 Вулиця Сагайдачного — в місті Почаїв
 Вулиця Сагайдачного — в місті Рава-Руська
 Вулиця Сагайдачного — в місті Радехів
 Вулиця Сагайдачного — в смт Решетилівка
 Вулиця Сагайдачного — в смт Романів
 Вулиця Сагайдачного — в смт Рудне
 Вулиця Сагайдачного — в місті Самбір
 Вулиця Сагайдачного — в місті Сарни
 Вулиця Сагайдачного — в смт Сєверне
 Вулиця Сагайдачного — в смт Скала-Подільська
 Вулиця Сагайдачного — в місті Скалат
 Вулиця Сагайдачного — в місті Сколе
 Вулиця Сагайдачного — в місті Славута
 Вулиця Сагайдачного — в місті Сокиряни
 Вулиця Сагайдачного — в місті Старий Самбір
 Вулиця Сагайдачного — в місті Стебник
 Вулиця Сагайдачного — в місті Судова Вишня
 Вулиця Сагайдачного — в місті Суми
 Вулиця Сагайдачного — в місті Таврійськ
 Вулиця Сагайдачного — в місті Тальне
 Вулиця Сагайдачного — в смт Тересва
 Вулиця Сагайдачного — в місті Тисмениця
 Вулиця Сагайдачного — в смт Турійськ
 Вулиця Сагайдачного — в місті Тячів
 Вулиця Сагайдачного — в місті Харків
 Вулиця Сагайдачного — в місті Хмельницький
 Вулиця Сагайдачного — в місті Хмільник
 Вулиця Сагайдачного — в місті Ходорів
 Вулиця Сагайдачного — в місті Хоростків
 Вулиця Сагайдачного — в місті Чернівці
 Вулиця Сагайдачного — в смт Черняхів
 Вулиця Сагайдачного — в місті Чортків
 Вулиця Сагайдачного — в місті Шепетівка
 Вулиця Сагайдачного — в місті Яготин
 Вулиця Сагайдачного — в місті Ямпіль Вінницької області

Провулок Гетьмана Сагайдачного 
 Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Васильків
 Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Вінниця
 Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Жмеринка
 Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Кам'янське
 Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Мелітополь
 1-й Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Мелітополь
 2-й Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Мелітополь
 Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Могилів-Подільський
 Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Новоград-Волинський
 2-й Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Новоград-Волинський
 3-й Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Новоград-Волинський
 Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Оріхів
 Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Охтирка
 Провулок Гетьмана Сагайдачного — в місті Прилуки

Провулок Петра Сагайдачного 
 1-й Провулок Петра Сагайдачного — в місті Конотоп
 2-й Провулок Петра Сагайдачного — в місті Конотоп

Провулок Сагайдачного 
 Провулок Сагайдачного — в місті Білопілля
 Провулок Сагайдачного — в місті Бориспіль
 Провулок Сагайдачного — в місті Верхівцеве
 1-й Провулок Сагайдачного — в місті Вижниця
 2-й Провулок Сагайдачного — в місті Вижниця
 3-й Провулок Сагайдачного — в місті Вижниця
 4-й Провулок Сагайдачного — в місті Вижниця
 Провулок Сагайдачного — в місті Волноваха
 Провулок Сагайдачного — в місті Гнівань
 Провулок Сагайдачного — в місті Золотоноша
 Провулок Сагайдачного — в смт Підгородне
 2-й Провулок Сагайдачного — в смт Любешів
 Провулок Сагайдачного — в смт Пісочин (смт)
 Провулок Сагайдачного — в місті Хотин
 1-й Провулок Сагайдачного — в смт Чернівці
 2-й Провулок Сагайдачного — в смт Чернівці

В'їзд Гетьмана Сагайдачного 
 В'їзд Гетьмана Сагайдачного — в місті Прилуки
 1-й В'їзд Гетьмана Сагайдачного — в місті Прилуки
 2-й В'їзд Гетьмана Сагайдачного — в місті Прилуки
 3-й В'їзд Гетьмана Сагайдачного — в місті Прилуки
 4-й В'їзд Гетьмана Сагайдачного — в місті Прилуки
 5-й В'їзд Гетьмана Сагайдачного — в місті Прилуки
 6-й В'їзд Гетьмана Сагайдачного — в місті Прилуки
 7-й В'їзд Гетьмана Сагайдачного — в місті Прилуки

Об'єкти, названі на честь Петра Сагайдачного